Gerd Deutschmann ist der Name folgender Personen:

* Gerd Deutschmann (Schauspieler) (1935–2011), deutscher Schauspieler
 Gerd Deutschmann (Fußballspieler) (* 1949), deutscher Fußballspieler